Indonesië
 Sungai Apit (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Siak in de provincie Riau
 Sungai Apit (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Siak in de provincie Riau